Sredozemske igre 1983, uradno IX. Sredozemske igre so se odvijale med 3. in 17. septembrom v Casablanci, Maroko. Na njih je sodelovalo 2048 športnikov iz 16. držav. Tekmovali so v 162 disciplinah v 20 športih.

Medalje

Zunanje povezave 
 Olimpijski svet Srbije - rezultati Sredozemskih iger 1983 
Mednarodni komite 
Rezultati 

1983 v športu
Sredozemske igre 1983
Športne prireditve v Maroku